Jméno Ota I. nosí více různých osobností:

 Ota I. Veliký (912–973) – vévoda saský, východofranský král, král italský a první císař Svaté říše římské.
 Ota I. Řecký (1815–1867) – první král Řeckého království.
 Ota I. Saský (okolo 851–912) – vévoda saský.
 Ota I. Lüneburský  (kolem 1204–1252) – vévoda lüneburský 1235–1252.
 Ota I. Braniborský (cca 1128–1184) – markrabě braniborský 1170–1184.
 Ota I. Bavorský (cca 1117–1183) – bavorský falckrabě a bavorský vévoda.
 Ota I. Korutanský (asi 948-1004) – korutanský vévoda.
 Ota I. Olomoucký (1045–1087) – kníže olomouckého údělu.

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto I.